Slumber Party Slaughter é de filme de terror americano do gênero slasher. O filme teve a sua primeira aparição no ecrã Sneak Peak, em 4 de abril de 2012, e foi escrito, dirigido e também produzido por Rebeca Chaney, Seraphim Films, Incorporated.

O filme foi exibido pela primeira vez a 4 de abril de 2012 no Phoenix Film Festival e em 14 de abril 2012 no Boston International Film Festival.

Enredo 
Em um secreto passeio a um bizarro clube de striptease, Tom Kingsford (Tom Sizemore) não tem consciência de que sua vida está prestes a tomar uma dramática virada. Randy (JC Gonzalez) e seus amigos estavam na boate também para beber e desfrutar a rapariga. Dono de clube e magnata do setor imobiliário, William O'Toole (Ryan O'Neal) é um sádico voyeur, cujo desejo pelo medo e tortura é posto à prova, quando a noite de atos sujos retorna para assombrá-lo. Tom contrata algumas dançarinas "sexys": Casey Reitz (Rebeca Chaney), Victoria Spencer (Stephanie Romanov), Nicole e Nadia, do Lingerie Lounge, para acompanhá-lo durante a noite, enquanto, sem o seu conhecimento, o grupo é secretamente seguido por um patrono do clube psicótico, e obsessivo, conhecido apenas como Dave (Robert Carradine). As coisas rapidamente ficam pretas quando, o que parece um inocente atalho através de um cemitério assombrado, na verdade, é uma armadilha, e o grupo é colocado no meio de uma cena de crime. O pânico e o medo aumenta me tragédia recai sobre Tom, quando ele é acidentalmente morto e enterrado no cemitério sobrenatural. As garotas fazem um pacto de silêncio: concordam em iniciar uma nova vida para advertir a polícia local.

Um ano depois, no aniversário da morte de Tom, uma das strippers é encontrada decapitada, solicitando que os outros se reúnam em uma Festa do Pijama e esperam o seu pior medo, a vingança. A inocência e  várias partes do corpo são perdidas, assim que a morte começa sua penitência e a matança tem início. Randy (JC Gonzalez), e todos os outros participantes dentro da boate, começam a morrer, um por um.

Elenco e personagens

Elenco principal

Personagens Secundárias

Prêmios e Indicações 

Filmes dos Estados Unidos de 2012
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes de terror da década de 2010
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes de suspense da década de 2010
Filmes em língua inglesa da década de 2010
Filmes independentes dos Estados Unidos
Filmes independentes da década de 2010
Filmes sobre psicopatas
Franquias de mídia